Start the Revolution Without Me (film), een film onder regie van Bud Yorkin uit 1970.
 Start The Revolution Without Me (album), een album van de Kaiser Chiefs uit 2012.